Det finns åtminstone tre olika sjöar som kallas Ålevatten som samtliga ligger inom cirka en mil från varandra kring Svartedalens naturreservat:

 Ålevatten (Spekeröds socken, Bohuslän), en cirka 1 kilometer lång sjö i Spekeröds socken
 Ålevatten (Jörlanda socken, Bohuslän), en mindre, cirka 100 meter lång sjö, i Jörlanda socken
 Ålevatten (Romelanda socken, Bohuslän), en mindre, cirka 50 meter lång sjö, i Romelanda socken

Se även
 Ålevattnet, en mindre, cirka 50 meter lång sjö, i Uddevalla kommun
 Älevattnet, en mindre, cirka 200 meter lång sjö, i Lilla Edets kommun